

Personnes 

 Abel Bonnard (1883-1968), écrivain et homme politique ;
 Albert Bonnard (1858-1917), avocat, journaliste et homme politique du canton de Vaud (Suisse) ;
 André Bonnard (1888-1959), enseignant, helléniste, traducteur et écrivain suisse ;
 Bernard de Bonnard (1744-1784), dit le chevalier de Bonnard, poète français, sous-gouverneur des fils du duc de Chartres ;
 Charles Robert André Bonnard (1754-1800) général français ;
 Damien Bonnard (1978-), acteur français ;
 Ennemond Bonnard (1756-1819), général français ;
 Henri Bonnard (1915-2004), grammairien français ;
 Jacques-Charles Bonnard (1765-1818), architecte français ;
 Jean Bonnard (1855-1915), linguiste suisse ;
 Jean-François Bonnard, joueur de hockey sur glace français ;
 Louis Adolphe Bonnard ou Louis Adolphe Bonard (1805-1867), amiral et administrateur colonial français ;
 Marcel Bonnard (1886-1958), joueur de dames français ;
 Marc-Fabien Bonnard (né en 1945), parolier, scénariste et écrivain français ;
 Mario Bonnard (1889-1965), réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma italien ;
 Pierre Bonnard (1867-1947), peintre et illustrateur français, et son épouse Marthe Bonnard ;
 René Bonnard (1882-1949), architecte suisse ;
 Roger Bonnard (1947-), peintre français.

Toponymes

Bonnard, commune française de l'Yonne

Rivière Bonnard, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Voir aussi 
 Bonnhard
 

Patronyme français